Михаил Колтунов:
 Колтунов, Михаил Иосифович (род. 1950) — советский и российский художник-мультипликатор.
 Колтунов, Михаил Сергеевич (род. 1976) — русский артист балета и педагог.